Натуральне число 1854
 1854 рік до нашої ери
 1854 рік нашої ери